Höfern heißen folgende geographische Objekte:

 Höfern (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Höfern (Gemeinde St. Andrä, Kärnten), Ortschaft von St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Höfern (Gemeinde Faistenau), Rotte in der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Höfern (Gemeinde Sankt Andrä-Höch), Ort bei St. Andrä im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Höfern (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortsteil von Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Höfern (Gemeinde Wettmannstätten), Ortsteil von Wettmannstätten, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Hofern
 Höffern